El nombre José León puede hacer referencia a:
 José León Bernal: (n. 1995) Futbolista español.
 José León Cabezón: (1767 - 1817) Educador español, que apoyó las causas independentistas.	
 José León de Carranza: (1892 - 1969) Militar español.
 José León Delestal: (1921 - 1989) Escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano.	
 José León Domínguez: (1777 - 1833) Militar y político argentino, que participó en la guerra de independencia y en las guerras civiles de su país.
 José León Gómez: (n. 1935) Presidente del Real Betis Balompié durante el año 1969, entre los años 1992 y 1995 y desde mediados de 2006 al 2010.
 José León Pagano:	(1875 - 1964) Escritor, pintor, comediógrafo y crítico de arte argentino, autor de estudios fundamentales sobre el arte argentino.
 José León Ramírez Reina (Léon Joseph Marie Ignace Degrelle): (1906 - 1994) Político belga y oficial de las Waffen SS, que terminó su vida en España. Tras fundar en los años 30 el movimiento político Christus Rex (Rexismo).
 José León Rivera:	(n. 1952) Ingeniero agronómo y político peruano. Actualmente ha sido elegido como Congresista por La Libertad en el periodo 2011 – 2016 por la Alianza Perú Posible.
 José León Rojas Chaparro: (1917 - 1982) Eclesiástico venezolano.
 José León Sanchez: (n. 1929) Escritor costarricense. Frecuentemente considerado como uno de los autores más destacado e inusual en la literatura costarricense.
 José León Suárez:	(1872 - 1927) Abogado internacionalista nacido en Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina.
 José León Suárez (Buenos Aires): Localidad ubicada en el extremo norte del Partido de General San Martín, en la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina.	
 José León Tapia: (1928 - 2007) Médico e historiador venezolano.	
 José León Toral: (1900 - 1929) Asesino material del presidente electo de México Álvaro Obregón, en hechos acontecidos el 17 de julio de 1928.